Termenul lumea (sau derivatele ei) se poate referi la:

Conceptul principal 

 Lumea, sau planeta Pământ, sau tot ceea ce există sau ne înconjoară; Nume comun dat civilizației umane și, în general, istoriei și/sau condiției umane .

Economie 

 Lumea întâia, țări care au atins un înalt grad de dezvoltare umană (IDH) și care se bucură de cele mai înalte standarde de viață.
 Lumea a doua, grup de țări care au aderat la așa-numita experiență „socialistă” (numită și „socialism real”), formând o opoziție ideologică față de lumea întâi .
 Lumea a treia, ansamblu de țări mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic și social.
 Lumea a patra, populație care trăiește în condiții de vulnerabilitate, marginalizare sau risc social în zone aparținând lumii industrializate; uneori indică și țări aflate în stare de marginalitate și precaritate absolută, pentru a le distinge de țările în curs de dezvoltare și de țările emergente.

Organizații, asociații, grupuri 

 Grupul Lumea Noastră, prima încercare de organizare homosexuală în Argentina .

Geografie 

 , fluviu spaniol, afluent al râului Segura.
 Mundo (California), zonă neîncorporată a statului California, Statele Unite ale Americii .

Botanică 

 Mundo, floarea lumii sau mundillo, nume comun pentru planta Viburnum opulus.

Cinematografie 

 Lumea e a noastră, un film spaniol de pionierat în utilizarea fenomenului de crowdfunding ca una dintre sursele sale de finanțare.
 26 de oameni pentru a salva Lumea, o serie de documentare găzduită de jurnalistul argentinian  .

Muzică 

 Lumea (albumul lui Celălalt Eu) (1995);
 Lumea mea (1995), album de .
 Lumea Noastră Mică, grup muzical spaniol încadrat in folk.

Matematică 

 Small world network, un tip de graf pentru care majoritatea nodurilor nu sunt vecine unul cu celălalt, și totuși majoritatea nodurilor pot fi atinse de la orice nod sursă printr-un număr relativ scurt de salturi între ele.

Rețelele de socializare 

 Lumea mică, proprietate prezentată de unele rețele de socializare.
 Small world experiment, realizat de psihologul social  în cercetarea sa asupra rețelelor sociale din Statele Unite.

Publicații 
 Revista Lumea.

Persoane 
 Mundo (fotbalist), Edmundo Suárez (1916-1978), fotbalist și antrenor spaniol.

Vezi și 
 Lume (dezambiguizare)
 Lumea cealaltă
 Lumea subterană

Referințe 

Dezambiguizare